La Serie A1 FIAF 1988 è stato il massimo livello del campionato italiano di football americano disputato nel 1988. È stata organizzata dalla Federazione Italiana American Football.

Nel 1988 l'AIFA ottenne l'affiliazione al CONI, e si rinominò Federazione Italiana American Football. La principale novità nel campionato fu lo sdoppiamento della Serie A, arrivata a contare 49 squadre, in A1 e A2. mentre i due tornei rimanevano separati, nel tabellone dei playoff sarebbero entrate le migliori 16 squadre di A1 e le migliori 8 di A2.

Regular season 
Al campionato di A1 prendono parte 24 squadre, suddivise in 4 gironi. Le prime quattro di ogni girone accedono ai playoff,

Girone Centro

Girone Est

Girone Nord

Girone Sud

Playout

Playoff 
Accedono direttamente ai playoff le prime 3 squadre di ogni girone. Le quarte classificate disputano un turno preliminare (Wild card) contro le migliori squadre di A2

VIII Superbowl 

L'VIII Superbowl italiano si è disputato sabato 9 luglio 1988 allo Stadio Dorico di Ancona, e si è concluso con la vittoria dei Frogs Legnano sui Warriors Bologna per 17 a 0.

Robert Frasco, quarterback dei Frogs, è stato premiato come MVP dell'incontro.

   campioni d'Italia 1988 e qualificati all'Eurobowl 1989.

Note

Voci correlate 
 Serie A2 FIAF 1988
 Serie B FIAF 1988

Campionato FIAF